Le Tai Hu ou lac Tai (太湖) est un grand lac sur le delta du Chang Jiang (Yangzi) en Chine ;
 Le xian de Taihu (太湖) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.

Homonymie de toponyme